

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe
 Żurawin – część miasta Rychwał
 Żurawin – część wsi Wyczółki w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Piszczac
 Żurawin – część wsi Łyskornia w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Biała
 Żurawin – osada w woj. podkarpackim, w pow. bieszczadzkim, w gminie Lutowiska
 Żurawin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Mochowo

Zobacz też 
 Ruda Żurawiecka
 Żuraw, Żurawia, Żurawica, Żurawice, Żurawiczki, Żurawie
 Żurawiec, Żurawieniec
 Żurawiniec, Żurawka, Żurawniki